Оберту́х (от  — «верхнее сукно») — сладкая выпечка в русской кухне, получившая популярность в Санкт-Петербурге во второй половине XIX века. Разновидность блинчатого пирога с искусственным немецким названием, в немецкой кухне блюда под названием «обертух» нет.

Обертух представлял собой пирог из нескольких коржей-лепёшек из дрожжевого теста с круглым отверстием посередине, смазанных топлёным сливочным маслом и пересыпанных коричным сахаром, сухим вареньем, изюмом, черносливом или инжиром. Коржи обертуха выкладывали для выпекания в смазанную маслом и обсыпанную сухарями кастрюлю или иную цилиндрическую форму, в которой устанавливали вертикально жестяную трубку-«колодец» по принципу кольцевой формы для выпечки, с выемкой посередине.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Русская кухня
Блюда по алфавиту